Atenagoras (Anastasiadis)
 Atenagoras (Chrisanis)
 Atenagoras (Dikaiakos)
 Atenagoras (Peckstadt)
 Atenagoras I (patriarcha Konstantynopola)